Гран-при Швейцарии  года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 18 мая на трассе «Бремгартен». Эта гонка — первый этап чемпионата.

Гонка 

|}

 Фарина (33 круга) взял автомобиль Симона (18 кругов).

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Швейцарии